Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jörn Renzenbrink che ha battuto in finale Ronald Agénor 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Assente

 Assente
 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Ronald Agénor (finale)
 Olivier Delaître (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1993